Бенжамен Раб'є (1864—1939) — французький художник-графік, літератор, книжковий ілюстратор, автор коміксів.
 Жак-Рене Раб'є (1919—2019) — винахідник Євробарометра.
 Жан Раб'є (1927—2016) — французький кінооператор.
 Жан-Поль Раб'є (* 1955) — французький футболіст і тренер.
 Сандра Раб'є (* 1985) — французька гравчиня в регбі.

Сен-Раб'є — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь.
 Тей-Раб'є — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта.
французькі прізвища